Francesco Camusso (1908-1995) – ciclista italiano
 Susanna Camusso (1955) – senatrice e sindacalista italiana
 Nino Camus (Giovanni Camusso, 1910-1947) – fumettista italiano